Урша́к  () — река в Башкортостане, Россия. Левый приток Белой.

Длина реки — 193 км, площадь бассейна — 4230 км². Рельеф бассейна слабо холмистый.

Начинается в Стерлибашевском районе южнее села Верхний Гулюм. Течёт по Миякинскому, Стерлитамакскому, Аургазинскому, Давлекановскому, Чишминскому, Уфимскому районам.

К памятникам позднего бронзового века археологического микрорайона в бассейне реки Уршак относятся Мурадымовское поселение, Усманово I—III поселения и Казбуруновские I—IV курганные могильники.

Питание реки преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды в устье — 13,5 м³/сек.

Замерзает в ноябре, вскрывается в конце апреля — начале мая.

Основные притоки 

От устья к истоку:
 7 км: река Штиле (пр.)
 30 км: река Узень
 41 км: река Асязы
 45 км: река Кизяк (лв.)
 62 км: река Чувалкипка
 65 км: река Теперишка
 74 км: река Карамала
 101 км: река Аургазы
 105 км: река Так-Елга
 125 км: река Кызыл
 129 км: река Белый Ключ
 149 км: река Мокрый Кызыл
 176 км: река Карамалы
 178 км: река Кушкаин
 180 км: ручей Малый Уршак

Примечания 

Притоки Белой (приток Камы)
Реки Башкортостана
География Аургазинского района